Roman Jebavý e Jiří Veselý erano i detentori del titolo, ma Veselý ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Jebavý ha fatto coppia con Florin Mergea, ma i due hanno perso al primo turno contro Dominic Inglot e Robert Lindstedt.

In finale Inglot e Lindstedt hanno battuto in finale Ben McLachlan e Robert Lindstedt con il punteggio 3-6, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Ben McLachlan /  Nicholas Monroe (finale)
  Marcin Matkowski /  Divij Sharan (semifinale)

 Hans Podlipnik-Castillo /  Andrėj Vasileŭski (primo turno)
 Ken Skupski /  Neal Skupski (quarti di finale)

Wild card 

  Tuna Altuna /  Anıl Yüksel (primo turno)

 Cem İlkel /  Bernard Tomić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2018